Совет при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике (c 20 сентября 2010 года по 31 августа 2012 года — Комиссия при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике) — совещательный орган при Президенте Российской Федерации, созданный в целях обеспечения взаимодействия между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями, научными и другими организациями при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией приоритетных национальных проектов и демографической политики.

Упразднен в 2016 году.

История 
Указом Президента Российской Федерации от 21 октября 2005 г. № 1226 был образован Совет при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов, утверждены Положение о Совете и его состав.

Указом Президента Российской Федерации от 13 июля 2006 г. № 698 Совет при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов переименован в Совет при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике.

Распоряжением Президента Российской Федерации от 13 июля 2006 г. № 323-рп образован президиум Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике и утвержден его состав.

Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 г. № 1142 Совет при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике преобразован в Комиссию при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. Утверждено Положение о Комиссии и сформирован новый состав.

Указом Президента РФ от 31 августа 2012 г. № 1248 был вновь образован Совет при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, Комиссия была упразднена. Утверждено Положение о Совете и сформирован новый состав.

Основные задачи 
(в соответствии с Положением о Совете, утверждённым Указом Президента Российской Федерации от 31 августа 2012 г. N 1248)

 подготовка предложений Президенту Российской Федерации по разработке приоритетных национальных проектов и определению основных направлений демографической политики;
 координация деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, экспертного и предпринимательского сообщества при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией приоритетных национальных проектов и демографической политики;
 определение направлений, этапов, способов и форм реализации приоритетных национальных проектов, а также мероприятий в области демографической политики;
 анализ и оценка практики реализации приоритетных национальных проектов, эффективности мер, направленных на решение задач в области демографической политики, а также подготовка предложений по совершенствованию деятельности в этих областях;
 привлечение общественных объединений, научных и других организаций, а также средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации приоритетных национальных проектов и демографической политики;
 организация мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и демографической политики.

Заседания 
Согласно Положению о Совете его заседания должны были проходить не реже одного раза в шесть месяцев.

Заседания Совета проходили:
 29 ноября 2005 года, Москва
 7 апреля 2006 года, Москва
 5 октября 2006 года, Москва
 7 марта 2007 года, Москва
 13 сентября 2007 года, Белгород
 28 февраля 2008 года, Москва
 24 декабря 2008 года, Москва
 1 июля 2009 года, Москва
 19 января 2010 года, Москва
 29 июля 2010 года, Москва

Официальных решений Совет за время своего существования не принимал.

Президиум Совета собирался достаточно часто. На его заседаниях одобрялись документы, определяющие основные направления приоритетных национальных проектов.

После преобразования Совета в Комиссию, в новом положении была сохранена норма о проведении заседаний Комиссии не реже одного раза в шесть месяцев.
 27 декабря 2010 года в Кремле впервые было проведено совместное заседание Госсовета и Комиссии по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, основной темой которого было обсуждение межнациональных отношений в России. Вопрос о реализации национальных проектов не поднимался.
 30 мая 2011 года в Кремле было проведено совместное заседание президиума Госсовета и Комиссии. Основной темой являлось детское здравоохранение.
 31 августа 2011 года состоялось заседание Комиссии, посвящённое вопросам развития школьного образования

После избрания Президентом РФ Владимира Путина комиссия не собиралась и 31 августа 2012 года была преобразована в Совет. По состоянию на начало 2013 года заседаний Совета не проводилось.

Состав Совета, утверждённый Указом Президента РФ от 31 августа 2012 г. № 1248 

 Путин В. В. — Президент Российской Федерации (председатель Совета)
 Медведев Д. А. — Председатель Правительства Российской Федерации
 Левицкая А. Ю. — первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации (ответственный секретарь Совета)
 Астахов П. А. — Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка
 Бабич М. В. — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
 Беглов А. Д. — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе
 Белоусов А. Р. — Министр экономического развития Российской Федерации
 Браверман А. А. — генеральный директор Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства
 Винниченко Н. А. — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо—Западном федеральном округе
 Говорун О. М. — Министр регионального развития Российской Федерации
 Голодец О. Ю. — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
 Дворкович А. В. — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
 Духанина Л. Н. — заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию образования
 Ишаев В. И. — Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
 Ковтун М. В. — Губернатор Мурманской области
 Косарева Н. Б. — президент фонда «Институт экономики города»
 Ливанов Д. В. — Министр образования и науки Российской Федерации
 Малева Т. М. — директор государственного автономного научного учреждения г. Москвы «Институт гуманитарного развития мегаполиса»
 Мень М. А. — Губернатор Ивановской области
 Миклушевский В. В. — Губернатор Приморского края
 Набиуллина Э. С. — помощник Президента Российской Федерации
 Рачевский Е. Л. — член Общественной палаты Российской Федерации
 Семеняка А. Н. — генеральный директор открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
 Силуанов А. Г. — Министр финансов Российской Федерации
 Скворцова В. И. — Министр здравоохранения Российской Федерации
 Толоконский В. А. — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
 Топилин М. А. — Министр труда и социальной защиты Российской Федерации
 Устинов В. В. — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе
 Федоров Н. В. — Министр сельского хозяйства Российской Федерации
 Фурсенко А. А. — помощник Президента Российской Федерации
 Хлопонин А. Г. — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо—Кавказском федеральном округе
 Холманских И. Р. — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе
 Чуйченко К. А. — помощник Президента Российской Федерации — начальник Контрольного управления Президента Российской Федерации
 Шохин А. Н. — президент Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»
 Шувалов И. И. — Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
 Якобсон Л. И. — первый проректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет „Высшая школа экономики“»
 Якушев В. В. — Губернатор Тюменской области

Состав президиума Совета, утверждённый Указом Президента РФ от 31 августа 2012 г. № 1248 
 Медведев Д. А. — Председатель Правительства Российской Федерации (председатель президиума Совета)
 Говорун О. М. — Министр регионального развития Российской Федерации
 Голодец О. Ю. — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
 Дворкович А. В. — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
 Левицкая А. Ю. — первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации (ответственный секретарь Совета)
 Ливанов Д. В. — Министр образования и науки Российской Федерации
 Малева Т. М. — директор государственного автономного научного учреждения г. Москвы «Институт гуманитарного развития мегаполиса»
 Мень М. А. — Губернатор Ивановской области
 Набиуллина Э. С. — помощник Президента Российской Федерации
 Силуанов А. Г. — Министр финансов Российской Федерации
 Скворцова В. И. — Министр здравоохранения Российской Федерации
 Топилин М. А. — Министр труда и социальной защиты Российской Федерации
 Федоров Н. В. — Министр сельского хозяйства Российской Федерации
 Шувалов И. И. — Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
 Якобсон Л. И. — первый проректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет „Высшая школа экономики“»

Состав Комиссии, утверждённый 20 сентября 2010 года 
 Медведев Д. А. — Президент Российской Федерации (председатель Комиссии)
 Путин В. В. — Председатель Правительства Российской Федерации (заместитель председателя Комиссии)
 Астахов П. А. — Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка
 Басаргин В. Ф. — Министр регионального развития Российской Федерации
 Велихов Е. П. — секретарь Общественной палаты Российской Федерации
 Голикова Т. А. — Министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации
 Гуриев С. М. — ректор негосударственного образовательного учреждения «Российская экономическая школа (институт)»
 Дворкович А. В. — помощник Президента Российской Федерации
 Жуков А. Д. — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
 Зубков В. А. — Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
 Косарева Н. Б. — президент фонда «Институт экономики города»
 Кудрин А. Л. — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Министр финансов Российской Федерации
 Левицкая А. Ю. — заместитель Министра экономического развития Российской Федерации (секретарь Комиссии)
 Набиуллина Э. С. — Министр экономического развития Российской Федерации
 Николаева Е. Л. — председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по социальной и демографической политике
 Скрынник Е. Б. — Министр сельского хозяйства Российской Федерации
 Собянин С. С. — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации
 Фурсенко А.А. — Министр образования и науки Российской Федерации
 Чуйченко К. А. — помощник Президента Российской Федерации — начальник Контрольного управления Президента Российской Федерации
 Шувалов И. И. — Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
 Юрьев Е. Л. — советник Президента Российской Федерации

Состав Совета, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 21 октября 2005 г. № 1226 
 Путин Владимир Владимирович — Президент Российской Федерации (председатель Совета)
 Медведев Дмитрий Анатольевич — Руководитель Администрации Президента Российской Федерации (первый заместитель председателя Совета), в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2005 г. № 1322 — Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (первый заместитель председателя Совета)
 Жуков Александр Дмитриевич — заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (заместитель председателя Совета)
 Шувалов Игорь Иванович — помощник Президента Российской Федерации (заместитель председателя Совета)
 Бабурин Сергей Николаевич — заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)
 Беглов Александр Дмитриевич — помощник Президента Российской Федерации — начальник Контрольного управления Президента Российской Федерации
 Боос Георгий Валентинович — губернатор Калининградской области
 Бочкарев Василий Кузьмич — губернатор Пензенской области
 Вербицкая Людмила Алексеевна — ректор Санкт-Петербургского государственного университета
 Володин Вячеслав Викторович — заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)
 Волончунас Виктор Владимирович — мэр г. Ярославля
 Гордеев Алексей Васильевич — Министр сельского хозяйства Российской Федерации
 Городецкий Владимир Филиппович — мэр г. Новосибирска
 Греф Герман Оскарович — Министр экономического развития и торговли Российской Федерации
 Грызлов Борис Вячеславович — Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)
 Дворкович Аркадий Владимирович — начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации
 Жириновский Владимир Вольфович — заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)
 Зурабов Михаил Юрьевич — Министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации
 Зюганов Геннадий Андреевич — руководитель фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Государственной Думе (по согласованию)
 Ишаев Виктор Иванович — губернатор Хабаровского края
 Квашнин Анатолий Васильевич — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
 Кириенко Сергей Владиленович — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
 Клебанов Илья Иосифович — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе
 Козак Дмитрий Николаевич — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 ноября 2007 г. № 1471 — Министр регионального развития Российской Федерации
 Круглик Сергей Иванович — руководитель Росстроя, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 февраля 2008 г. № 134 — заместитель Министра регионального развития Российской Федерации
 Кудрин Алексей Леонидович — Министр финансов Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 ноября 2007 г. № 1471 — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Министр финансов Российской Федерации
 Латышев Петр Михайлович — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе
 Левицкая Александра Юрьевна — заместитель Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации (секретарь Совета), в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 февраля 2008 г. № 134 — заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации (секретарь Совета)
 Лужков Юрий Михайлович — мэр Москвы
 Матвиенко Валентина Ивановна — губернатор Санкт-Петербурга
 Миронов Сергей Михайлович — Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)
 Михальчук Илья Филиппович — мэр г. Якутска
 Морозов Олег Викторович — Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)
 Нарышкин Сергей Евгеньевич — Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации — Министр Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 ноября 2007 г. № 1471 — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации
 Орлова Светлана Юрьевна — заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)
 Осипов Юрий Сергеевич — президент Российской академии наук
 Полтавченко Георгий Сергеевич — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе
 Примаков Евгений Максимович — президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
 Пуликовский Константин Борисович — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
 Рогозин Дмитрий Олегович — руководитель фракции «Родина» в Государственной Думе (по согласованию)
 Садовничий Виктор Антонович — ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
 Собянин Сергей Семенович — губернатор Тюменской области
 Сумин Петр Иванович — губернатор Челябинской области
 Титов Борис Юрьевич — председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
 Фурсенко Андрей Александрович — Министр образования и науки Российской Федерации
 Хлопонин Александр Геннадьевич — губернатор Красноярского края
 Чуб Владимир Федорович — глава администрации (губернатор) Ростовской области
 Шаккум Мартин Люцианович — председатель Комитета Государственной Думы по промышленности, строительству и наукоемким технологиям (по согласованию), в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 февраля 2008 г. № 134 — председатель Комитета Государственной Думы по строительству и земельным отношениям (по согласованию)
 Шанцев Валерий Павлинович — губернатор Нижегородской области
 Шохин Александр Николаевич — президент Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей)
 Яковлев Владимир Анатольевич — Министр регионального развития Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2005 г. № 1471 из состава Совета исключены Кириенко С. В., Пуликовский К. Б. и Собянин С. С., в состав Совета включены:
 Брычёва Лариса Игоревна — помощник Президента Российской Федерации — начальник Государственно-правового управления Президента Российской Федерации
 Исхаков Камиль Шамильевич — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
 Коновалов Александр Владимирович — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
 Миллер Алексей Борисович — председатель правления открытого акционерного общества «Газпром»
 Степашин Сергей Вадимович — Председатель Счётной палаты Российской Федерации
 Устинов Владимир Васильевич — Генеральный прокурор Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2006 г. № 320 из состава Совета исключён Рогозин Д. О., в состав Совета включен Бабаков Александр Михайлович — руководитель фракции политической партии «Родина» в Государственной Думе (по согласованию), в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 февраля 2008 г. № 134 — заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)

Указом Президента Российской Федерации от 13 июля 2006 г. № 698 из состава Совета исключён Устинов В. В., в состав Совета включены:
 Велихов Евгений Павлович — секретарь Общественной палаты Российской Федерации
 Очирова Александра Васильевна — председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам социального развития
 Чайка Юрий Яковлевич — Генеральный прокурор Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации от 18 июня 2007 г. № 772 в состав Совета включён Ромодановский Константин Олегович — директор ФМС России

Указом Президента Российской Федерации от 4 ноября 2007 г. № 1471 из состава Совета исключены Греф Г. О., Жуков А. Д., Зурабов М. Ю., Исхаков К. Ш. и Яковлев В. А., в состав Совета включены:
 Голикова Татьяна Алексеевна — Министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации
 Набиуллина Эльвира Сахипзадовна — Министр экономического развития и торговли Российской Федерации
 Рапота Григорий Алексеевич — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе

Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 2007 г. № 1525 в состав Совета включён Сафонов Олег Александрович — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

Указом Президента Российской Федерации от 6 февраля 2008 г. № 134 из состава Совета исключены Бабурин С. Н., Михальчук И. Ф.

Состав Совета, утверждённый Указом Президента Российской Федерации от 10 июля 2008 г. № 1049 
 Медведев Дмитрий Анатольевич — Президент Российской Федерации (председатель Совета)
 Путин Владимир Владимирович — Председатель Правительства Российской Федерации (первый заместитель председателя Совета)
 Дворкович Аркадий Владимирович — помощник Президента Российской Федерации (заместитель председателя Совета)
 Жуков Александр Дмитриевич — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (заместитель председателя Совета)
 Бабаков Александр Михайлович — заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)
 Боос Георгий Валентинович — губернатор Калининградской области
 Бочкарев Василий Кузьмич — губернатор Пензенской области
 Брычева Лариса Игоревна — помощник Президента Российской Федерации — начальник Государственно-правового управления Президента Российской Федерации
 Велихов Евгений Павлович — секретарь Общественной палаты Российской Федерации
 Вербицкая Людмила Алексеевна — президент Санкт-Петербургского государственного университета
 Володин Вячеслав Викторович — заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)
 Волончунас Виктор Владимирович — мэр г. Ярославля
 Голикова Татьяна Алексеевна — Министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации
 Гордеев Алексей Васильевич — Министр сельского хозяйства Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2009 г. № 718 — губернатор Воронежской области
 Городецкий Владимир Филиппович — мэр г. Новосибирска
 Грызлов Борис Вячеславович — Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)
 Жириновский Владимир Вольфович — заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)
 Зубков Виктор Алексеевич — Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
 Зюганов Геннадий Андреевич — руководитель фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Государственной Думе (по согласованию)
 Ишаев Виктор Иванович — губернатор Хабаровского края, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2009 г. № 718 — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
 Квашнин Анатолий Васильевич — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
 Клебанов Илья Иосифович — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе
 Козак Дмитрий Николаевич — Министр регионального развития Российской Федерации
 Коновалов Александр Владимирович — Министр юстиции Российской Федерации
 Круглик Сергей Иванович — заместитель Министра регионального развития Российской Федерации
 Кудрин Алексей Леонидович — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Министр финансов Российской Федерации
 Латышев Петр Михайлович — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе
 Левицкая Александра Юрьевна — заместитель Министра экономического развития Российской Федерации (секретарь Совета)
 Лужков Юрий Михайлович — мэр Москвы
 Матвиенко Валентина Ивановна — губернатор Санкт-Петербурга
 Миллер Алексей Борисович — председатель правления открытого акционерного общества «Газпром»
 Миронов Сергей Михайлович — Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)
 Морозов Олег Викторович — Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)
 Набиуллина Эльвира Сахипзадовна — Министр экономического развития Российской Федерации
 Найговзина Нелли Борисовна — директор Департамента социального развития и охраны окружающей среды Аппарата Правительства Российской Федерации
 Орлова Светлана Юрьевна — заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)
 Осипов Юрий Сергеевич — президент Российской академии наук
 Очирова Александра Васильевна — председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по социальной и демографической политике
 Полтавченко Георгий Сергеевич — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе
 Примаков Евгений Максимович — президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
 Рапота Григорий Алексеевич — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
 Ромодановский Константин Олегович — директор ФМС России
 Садовничий Виктор Антонович — ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
 Сафонов Олег Александрович — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
 Собянин Сергей Семенович — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации
 Степашин Сергей Вадимович — Председатель Счетной палаты Российской Федерации
 Сумин Петр Иванович — губернатор Челябинской области
 Титов Борис Юрьевич — председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
 Устинов Владимир Васильевич — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе
 Фурсенко Андрей Александрович — Министр образования и науки Российской Федерации
 Хлопонин Александр Геннадьевич — губернатор Красноярского края
 Чайка Юрий Яковлевич — Генеральный прокурор Российской Федерации
 Чуб Владимир Федорович — глава администрации (губернатор) Ростовской области
 Чуйченко Константин Анатольевич — помощник Президента Российской Федерации — начальник Контрольного управления Президента Российской Федерации
 Шаккум Мартин Люцианович — председатель Комитета Государственной Думы по строительству и земельным отношениям (по согласованию)
 Шанцев Валерий Павлинович — губернатор Нижегородской области
 Шохин Александр Николаевич — президент Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»

Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2008 г. № 1710 из состава Совета исключён Козак Д. Н., в состав Совета включён Басаргин Виктор Федорович — Министр регионального развития Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2009 г. № 58 из состава Совета исключён Латышев П. М., в состав Совета включён Винниченко Николай Александрович — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе

Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2009 г. № 718 из состава Совета исключён Сафонов О. А., в состав Совета включены:
 Ломакин-Румянцев Илья Вадимович — начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации
 Скрынник Елена Борисовна — Министр сельского хозяйства Российской Федерации

Состав президиума Совета, утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 13 июля 2006 г. № 323-рп 
 Медведев Дмитрий Анатольевич — Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (председатель президиума Совета)
 Жуков Александр Дмитриевич — заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (заместитель председателя Совета)
 Шувалов Игорь Иванович — помощник Президента Российской Федерации (заместитель председателя Совета)
 Беглов Александр Дмитриевич — помощник Президента Российской Федерации — начальник Контрольного управления Президента Российской Федерации
 Брычева Лариса Игоревна — помощник Президента Российской Федерации — начальник Государственно-правового управления Президента Российской Федерации
 Гордеев Алексей Васильевич — Министр сельского хозяйства Российской Федерации
 Греф Герман Оскарович — Министр экономического развития и торговли Российской Федерации
 Грызлов Борис Вячеславович — Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)
 Дворкович Аркадий Владимирович — начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации
 Зурабов Михаил Юрьевич — Министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации
 Кудрин Алексей Леонидович — Министр финансов Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 4 ноября 2007 г. № 626-рп — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Министр финансов Российской Федерации
 Левицкая Александра Юрьевна — заместитель Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации (секретарь Совета), в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 6 февраля 2008 г. № 57-рп — заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации (секретарь Совета)
 Миллер Алексей Борисович — председатель правления открытого акционерного общества «Газпром» (по согласованию)
 Миронов Сергей Михайлович — Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)
 Нарышкин Сергей Евгеньевич — Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации — Министр Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 4 ноября 2007 г. № 626-рп — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации
 Очирова Александра Васильевна — председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам социального развития
 Фурсенко Андрей Александрович — Министр образования и науки Российской Федерации
 Яковлев Владимир Анатольевич — Министр регионального развития Российской Федерации

Распоряжением Президента Российской Федерации от 18 июня 2007 г. № 325-рп в состав президиума Совета включены:
 Буксман Александр Эмануилович — первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации
 Набиуллина Эльвира Сахипзадовна — руководитель экспертного совета при Совете при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 4 ноября 2007 г. № 626-рп — Министр экономического развития и торговли Российской Федерации
 Ромодановский Константин Олегович — директор ФМС России

Распоряжением Президента Российской Федерации от 4 ноября 2007 г. № 626-рп из состава президиума Совета исключены Греф Г. О., Жуков А. Д., Зурабов М. Ю. и Яковлев В. А., в состав президиума Совета включены:
 Голикова Татьяна Алексеевна — Министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации
 Козак Дмитрий Николаевич — Министр регионального развития Российской Федерации

Состав президиума Совета, утвержденный распоряжением Президента Российской Федерации от 10 июля 2008 г. № 384-рп 
 Путин Владимир Владимирович — Председатель Правительства Российской Федерации (председатель президиума Совета)
 Дворкович Аркадий Владимирович — помощник Президента Российской Федерации (заместитель председателя Совета)
 Жуков Александр Дмитриевич — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (заместитель председателя Совета)
 Брычева Лариса Игоревна — помощник Президента Российской Федерации — начальник Государственно-правового управления Президента Российской Федерации
 Буксман Александр Эмануилович — первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации
 Голикова Татьяна Алексеевна — Министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации
 Гордеев Алексей Васильевич — Министр сельского хозяйства Российской Федерации
 Грызлов Борис Вячеславович — Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)
 Зубков Виктор Алексеевич — Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
 Козак Дмитрий Николаевич — Министр регионального развития Российской Федерации
 Кудрин Алексей Леонидович — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Министр финансов Российской Федерации
 Левицкая Александра Юрьевна — заместитель Министра экономического развития Российской Федерации (секретарь Совета)
 Миронов Сергей Михайлович — Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию)
 Набиуллина Эльвира Сахипзадовна — Министр экономического развития Российской Федерации
 Очирова Александра Васильевна — председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по социальной и демографической политике
 Ромодановский Константин Олегович — директор ФМС России
 Собянин Сергей Семенович — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации
 Фурсенко Андрей Александрович — Министр образования и науки Российской Федерации
 Чуйченко Константин Анатольевич — помощник Президента Российской Федерации — начальник Контрольного управления Президента Российской Федерации

Распоряжением Президента Российской Федерации от 1 декабря 2008 г. № 743-рп из состава президиума Совета исключен Козак Д. Н., в состав президиума Совета включен Басаргин Виктор Федорович — Министр регионального развития Российской Федерации

Распоряжением Президента Российской Федерации от 29 июня 2009 г. № 404-рп из состава президиума исключен Гордеев А. В., в состав Совета включены:
 Ломакин-Румянцев Илья Вадимович — начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации
 Скрынник Елена Борисовна — Министр сельского хозяйства Российской Федерации

См. также 
 Национальные проекты

Примечания

Ссылки 

Демографическая политика
Консультативные органы при президенте Российской Федерации
Национальные проекты